

Acronimi 
 Never Exceed Speed – velocità da non superare, in aeronautica

Codici 
 NES – codice aeroportuale IATA della Skyports Seaplane Base di New York (Stati Uniti)
 nes – codice ISO 639-3 della lingua bhoti kinnauri

Geografia 
 Nes – comune della contea di Viken (Norvegia)
 Nes – vecchio nome del comune di Nesbyen ed ex comune della contea di Buskerud (Norvegia)
 Nes – comune delle Isole Fær Øer
 Nes – località dell'isola di Ameland (Frisia, Paesi Bassi)
 Nes – villaggio del comune di Boornsterhem (Frisia, Paesi Bassi)
 Nes – frazione del comune di Delfzijl (provincia di Groninga, Paesi Bassi)
 Nes – villaggio del comune di Noardeast-Fryslân (Frisia, Paesi Bassi)
 Nes – frazione del comune di Schagen (Olanda Settentrionale, Paesi Bassi)
 De Nes – territorio del comune di Stichtse Vecht (provincia di Utrecht, Paesi Bassi)
 De Nes – località dell'isola di Texel (Olanda Settentrionale, Paesi Bassi)
 Nes – via di Amsterdam
 Nes – località del Circondario autonomo dei Nenec (Russia)
 Nes – fiume del Circondario autonomo dei Nenec (Russia)

Aziende 
 Networked Energy Services - azienda polacca operante nell'ambito delle telecomunicazioni

Videogiochi 
 Nintendo Entertainment System – console della Nintendo